Jeff Jarrett
Keith Jarrett
Jerry Jarrett
Tony Jarrett
Dwayne Jarrett
Jarrett Jack
Valerie Jarrett

Desambiguações de sobrenomes